Jöbstl ist der Familienname folgender Personen:

 Martina Jöbstl (* 1992), österreichische Politikerin (ÖVP), Landtagsabgeordnete in Salzburg